Svinninge är en ort i Österåker-Östra Ryds, Österåkers, Stockholms, Uppland, Sverige.

Svinninge kan också avse:

 Svinninge, Holbæk – en ort i Holbæk, Själland, Danmark
 Svinninge kommun
 Svinninge, Odsherreds – en ort i Odsherreds, Själland, Danmark
 Svindinge – en ort i Nyborgs, Syddanmark